Лос Либрес има више значења:

 Лос Либрес (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Либрес (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику